П'єр Бергунью (, народився 25 травня 1949, Брив-ла-Гаярд) — французький письменник, літературний критик і скульптор.

Доробок Бергунью сприймається як єдина велика книга, літературознавці порівнюють поетику і структуру його творів з Клодом Сімоном та П'єром Мішоном. У 2009 році його доробок був відзначений Премією Роже Каюа.

Біографія і творчість 
Народився 1949 року у Брив-ла-Гаярд. Навчався в Еколь Нормаль де Сент-Клу. У 1986 році був відзначений Премією Алена-Фурньє. Довгий час викладав у колежі. Зараз викладає в Вищій національній школі красних мистецтв у Парижі. Проживає в Коррезі й передмісті Парижа.

Його книги, написані в особливо поетичному стилі, намагається з'ясувати болючі проблеми походження людини та втрати свого коріння не лише в географічному, але й онтологічному сенсі. Твори Бергунью є спробою подолати прірву між дитинством та дорослим життям. Йдеться також про власне незнання та про абсурдність світу. Як і Вільям Фолкнер, якому він присвятив окрему книгу та ряд статей, «між смутком та небуттям він вибрав смуток». Бергунью написав також книгу про школу з іронічним заголовком «Школа: місію виконано» (2006).

П'єр Бергунью зіграв самого себе у фільмі Наша музика Notre musique (2004) Жана-Люка Годара.

Він брат письменник і лінгвіста Габрієля Бергунью.

Твори 
 Catherine, Gallimard (1984)
 Ce pas et le suivant, Gallimard (1985)
 La bête faramineuse, Gallimard (1986)
 La maison rose, Gallimard (1987)
 L'arbre sur la rivière, Gallimard (1988)
 C'était nous, Gallimard (1989)
 Johan Zoffany, Vénus sur les eaux, avec Bernadette de Boysson, éditions William Blake & Co. (1990)
 La mue, Gallimard (1991)
 L'orphelin, Gallimard (1992), ISBN 2-07-072712-2 ; перевидано в серії " L'imaginaire " (2009)
 Le matin des origines, Verdier (1992), ISBN 2-86432-133-5
 Le Grand Sylvain, Verdier (1993), ISBN 2-86432-176-9
 La Toussaint, Gallimard (1994)
 La casse, Fata Morgana (1994)
 Points cardinaux, Fata Morgana (1994)
 L'immémorable, avec Magdi Senadji, éditions À une soie (1994)
 Au jour consumé, avec Jean-Michel Fauquet, éditions Filigranes (1994)
 Miette, Gallimard (1995) et Folio (1996), Prix France Culture
 La cécité d'Homère. Cinq leçons de poétique, éditions Circé (1995)
 D'abord, nous sommes au monde, avec Alain Turpault, éditions du Laquet (1995)
 Æneis, avec Philippe Ségéral, Fondation Paribas (1995)
 La mort de Brune, Gallimard (1996) et Folio (1997)
 Le chevron, Verdier (1996)
 Haute tension, éditions William Blake & Co. (1996)
 Le bois du chapitre, éditions Théodore Balmoral (1996)
 Les choses mêmes, avec François Pons, éditions Les Cahiers de l'Atelier (1996)
 La ligne, Verdier (1997)
 L'empreinte, éditions François Janaud (1997); rééd. Fata Morgana (2007)
 La demeure des ombres, éditions Art & Arts (1997)
 Kpélié, Les Flohic éditeurs (1997)
 Conversations sur l'Isle, entretiens avec Tristan Hordé, éditions William Blake & Co. (1998)
 La puissance du souvenir dans l'écriture. L'effet Zeigarnik, éditions Pleins Feux (2000)
 Le premier mot, Gallimard (2001)
 Les forges de Syam, éditions de l'Imprimeur (2001); rééd. Verdier poche (2007)
 Simples, magistraux et autres antidotes, Verdier (2001)
 Un peu de bleu dans le paysage, Verdier (2001)
 B-17 G, Les Flohic éditeurs (2001); réed. Argol (2006)
 François, éditions François Janaud (2001)
 Jusqu'à Faulkner, Gallimard (2002)
 Aimer la grammaire, Nathan (2002)
 L'héritage, entretiens avec Gabriel Bergounioux, Les Flohic éditeurs (2002); réed. Argol (2008)
 Ordalies, avec Jean-Michel Fauquet, éditions Filigranes (2002)
 Back in the sixties, Verdier (2003)
 Univers préférables, Fata Morgana (2003)
 Bréviaire de littérature à l'usage des vivants, Bréal (2004)
 Le fleuve des âges, Fata Morgana (2005)
 Pycniques et leptosomes. Sur C.-A. Cingria, Fata Morgana (2005)
 Carnet de notes. Journal 1980–1990, Verdier (2006)
 L'invention du présent, Fata Morgana (2006)
 La fin du monde en avançant, Fata Morgana (2006)
 École : mission accomplie, éditions les Prairies ordinaires (2006)
 Sidérothérapie, Tarabuste (2006)
 Où est le passé, entretien avec Michel Gribinski, L'Olivier (2007)
 Carnet de notes. Journal 1991–2000, Verdier (2007)
 Années folles, Circa 1924 (2008)
 Agir, écrire, Fata Morgana (2008)
 Couleurs, Fata Morgana (2008)
 Une chambre en Hollande, Verdier (2009) ISBN 978-2-86432-568-0
 Deux querelles (Une cadette épineuse suivi de L'humanité divisée), éditions Cécile Défaut (2009)
 Deux écrivains français, éditions Fario (2009)
 Chasseur à la manque, Gallimard (2010)
 Les restes du monde, avec Joël Leick, Fata Morgana (2010)
 Le Baiser de sorcière, Argol (2010)
 La Fin du monde en avançant, Fata Morgana (2011)
 Trois années, Fata Morgana (2011)
 Carnet de notes. Journal 2001–2010, Verdier (2011)
 Peindre aujourd'hui, Philippe Cognée, Galilée (2012)
П'єр Бергунью є також автором численних текстів, опублікованих в часописах та колективних збірках.

Примітки

Література 
 Revue Théodore Balmoral, numéro 45 (hiver 2003–2004) : " Compagnies de Pierre Bergounioux «. (Тексти багатьох авторів про Бергунью, неопубліковані тексти Бергунью, бібліографія, біографія).
 Jean-Paul Michel, » La deuxième fois ", Pierre Bergounioux sculpteur (photographies de Baptiste Belcour), William Blake & co. éditeur (1997).
 Vincent Pélissier, Autour du Grand Plateau. (Pierre Bergounioux, Alain Lercher, Jean-Paul Michel, Pierre Michon, Richard Millet), Tulle, Editions Mille Sources, 2002.
 Jean-Pierre Richard, «La blessure, la splendeur» in L'Etat des choses, Gallimard, 1990.

Посилання 
 Бергунью на сайті видавництва Verdier
 Бергунью на сайті remue.net
 Сторінка про творчість Бергунью
 Présentation de Pierre Bergounioux sur Lekti-ecriture.com
 Dossier consacré à l'oeuvre de Pierre Bergounioux sur la revue littéraire Contre-feux
 Біографія

Французькі письменники
Французькі критики
Французькі есеїсти
Французькі літературознавці
Уродженці Брив-ла-Гаярда